2-я армия — наименование армии в вооружённых силах различных государств.

 2-я армия (Белое движение)
 2-я армия (Болгария)
 2-я армия (Великобритания)
 2-я армия (Венгрия)
 2-я армия (вермахт)
 2-я армия (Войско Польское)
 2-я армия (Германия, Первая мировая война)
 2-я армия (Италия, Вторая мировая война)
 2-я армия (Османская империя)
 2-я армия (Российская империя, 1814—1830)
 2-я армия (Российская империя, 1914—1918)
 2-я армия (РККА)
 2-я армия (СССР)
 2-я Украинская советская армия (РККА)
 2-я ударная армия
 2-я гвардейская армия (РККА)
 2-я гвардейская общевойсковая армия (Россия)
 2-я армия (Сибирская армия)
 2-я армия (Япония)
 2-я Краснознамённая армия

2-я армия ПВО

 2-я отдельная армия ПВО

2-я сапёрная армия

 2-я сапёрная армия (РККА)

2-я воздушная (авиационная) армия

 Авиационная армия особого назначения (АОН-2)
 2-я воздушная армия (СССР)
 2-я истребительная авиационная армия

2-я конная армия

 2-я Конная армия (РККА)

2-я танковая армия

 2-я танковая армия (вермахт)
 2-я танковая армия (СССР)
 2-я гвардейская танковая армия